Dorp in Puntland, Somalië:
Budunbuto (Nugaal)
Budunbuto (Mudug)